Don't Panic (Coldplay), single van Coldplay
Don't Panic (IZZ), album van IZZ